Vangueriella är ett släkte av måreväxter. Vangueriella ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Måreväxter
Vangueriella